Kynast steht für:
 Standesherrschaft Kynast, eine Standesherrschaft im ehemals preußischen Regierungsbezirk Liegnitz
 die dazugehörige Kynastburg, siehe Burg Chojnik
 den namensgebenden Berg Kynast, sieh Chojnik (Berg) 
 Kynast (Radebeul), ein ehemaliges Weingut mit Herrenhaus in Radebeul in Sachsen
 Kynast, ein ehemaliger Gutshof in Meißen, siehe Kynastsiedlung

Kynast ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Kynast (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Anton Kynast (1763–1831), deutscher Schauspieler und Sänger, siehe Anton Genast
 Hans Ulrich von Schaffgotsch (1595–1635), genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, kaiserlicher General
 Helene Kynast (* 1942), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin.
 Johann Heinrich Kynast († 1792), deutscher Kirchenmaler
 Mertin Kynast (15. Jh.), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Otto Kynast (1892–1963), Begründer der Otto Kynast GmbH & Co KG, einem Fahrradhersteller
 Sibylle Kynast (* 1945), deutsche Sängerin und Gitarristin

Siehe auch:
 Genast
 Kienast 
 Kiennast 
 Künast